

Miejscowości i ich części  w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 6 podstawowych
 Witowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Bytoń 
 Witowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Dubicze Cerkiewne 
 Witowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Jedwabno 
 Witowo – część wsi Rysiny w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kłodawa
 Witowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Koło
 Witowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Osiek Mały 
 Witowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Krzykosy

Inne 
 Witowo – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Witowo-Kolonia, Witów